Zkratka SDO může znamenat:

 Objekt rozptýleného disku (z anglického )
 , sonda zaznamenávající dynamické procesy na Slunci